Gruppspelet i Uefa Champions League 2021/2022 spelades mellan den 14 september och 9 december 2021. Totalt 32 lag deltog i gruppspelet.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Grupp G

Grupp H

Anmärkningar

Referenser

Noter 

Uefa Champions League 2021/2022